Así es la vida peut faire référence à :

Cinéma 

 Así es la vida, film argentin de Francisco Mugica sorti en 1939 ;
 Así es la vida, film argentin d'Enrique Carreras sorti en 1977 ;
 Así es la vida, titre argentin de My Life So Far, film d'Hugh Hudson sorti en 1999 ;
 Así es la vida, titre espagnol de That's Life!, film de Blake Edwards sorti en 1986 ;
 Así es la vida, titre espagnol de C'est la vie, film d'Arturo Ripstein sorti en 2000 ;
 Así es la vida, titre argentin de Boum !, film d'Alain Gsponer sorti en 2006.

Série télévisée 

 Así es la vida, série télévisée vénézuélienne diffusée par Venevisión en 1998 ;
 Así es la vida, série télévisée péruvienne diffusée par América Televisión en 2004.

Voir aussi 

  ;
 .